Die Handball-Bundesliga 2017/18 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor DKB Handball-Bundesliga 2017/18) war die 40. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 52. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 24. August 2017 und endete mit dem letzten Spieltag am 3. Juni 2018. Meister wurde die SG Flensburg-Handewitt.

Aufsteiger zur neuen Saison waren der TuS N-Lübbecke, der TV Hüttenberg und die Eulen Ludwigshafen. Die beiden erstgenannten stiegen nach der Spielzeit sofort wieder ab.
Erstmals steigen nur zwei Mannschaften in die zweite Liga ab.

Modus 
In dieser Saison spielen 18 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2018, die beiden Letztplatzierten steigen in die 2. Liga ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Spielstätten & Zuschauer 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen für weniger interessante Spiele kleinere Heimspielstätten. Insgesamt haben in dieser Saison 1.430.198 Zuschauer die Spiele besucht. Das sind durchschnittlich 4.673 Personen pro Spiel.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Bundesliga Männer 2017/18

Einzelnachweise 

Handballsaison 2017/18
2017